Het ATP-toernooi van Houston 2010 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 5 tot en met 11 april 2010. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen in de Amerikaanse stad Houston.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Houston
ATP-toernooi van Houston